— мангака, одна из членов «Союза 24 года». В детстве занималась балетом, что нашло отражение во многих её работах. В 1964 году, когда Ямагиси познакомилась с мангой Матико Сатонаки, она тоже решила стать мангакой. Хотя эта идея не нашла одобрения у родителей, в 1966 году Ямагиси приняла участие в конкурсе, организованном журналом Shojo Friend, и вышла в полуфинал. Она попыталась устроиться на работу в издательство Коданся и отправила несколько коротких работ в журнал COM. В 1968, после завершения обучения на Хоккайдо, Ямагиси переехала в Токио и отправила свою мангу Shueisha. В следующем году она дебютировала на профессиональном поприще с историей «left< And >right» () в журнале Ribon. В 1983 году она была награждена премией издательства Kodansha за сёдзё-мангу Hi Izuru Tokorono Tenshi. В 2007 году Ямагиси была также удостоена ежегодной Культурной премией Осаму Тэдзуки за мангу «Maihime Τερψιχόρα» (, букв. «Танцующая девушка: Терпсихора»).

В манге Ямагиси зачастую присутствует мистический элемент, хотя её наиболее популярными работами являются Arabesque, посвященная русскому балету, и Hi Izuru Tokorono Tenshi. Её стиль, по мнению Ёсихиро Ёнэдзавы, развивался под влиянием ар-нуво.

Список работ 
 Arabesque (アラベスク)
 Ten-nin Kara Kusa (天人唐草)
 Yo-u-sei-Ou (妖精王) «The Faerie King»
 Banshe] (バンシー泣き女)
 Sphinx　(スピンクス)
 Hi Izuru Tokorono Tenshi (日出処の天子)
 Kyoufu no amaimono ikka (恐怖の甘い物一家)
 Ki Rai Gou (鬼来迎)
 Yasha Gozen (夜叉御前)
 Happyaku Bikuni (八百比丘尼)
 Tokijiku no Kaku no Konomi (時じくの香（かく）の木の実)
 Konohana Sakuya Hime] (木花佐久毘売)
 Tut-ankh-amen (ツタンカーメン)
 Isis (イシス)
 Haku Gan Shi (白眼子)
 Τερψιχόρα (テレプシコーラ)
 Shiroi Heya no Futari (白い部屋のふたり)

Примечания

Ссылки 
 

Мангаки
Лауреаты премии манги Коданся